HP Open 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2013 является 5-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Осаке с 7 по 13 октября 2013 года. Турнир продолжал азиатскую серию соревнований, проходившую между US Open и итоговым турниром в Софии.

Лидером посева в одиночном турнире стала Сабина Лисицки (№ 16 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Саманта Стосур выигрывает 2й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре ассоциации.
 Эжени Бушар уступает свой первый финал в туре ассоциации как в парном, так и в одиночном разряде.

Парный разряд

Факты 
 Кристина Младенович выигрывает свой 8й титул на соревнованиях ассоциации с 7й разной партнёршей.
 Флавия Пеннетта выигрывает свой 15й титул на подобном уровне, воспользовавшись услугами лишь пяти напарниц ( 11 побед на этом пути одержаны в альянсе с Хиселой Дулко ).
 Флавия Пеннетта прерывает свою 32-месячную серию без побед на турнирах ассоциации.

См. также 
 HP Open

 WTA Тур 2013

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Япония
Теннис
Октябрь 2013 года
2013